Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (XII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der XII. Gesetzgebungsperiode (18. Oktober 1991 bis 23. Jänner 1996) auf. Bei der Landtagswahl 1991 erreichte die Österreichische Volkspartei (ÖVP) 26 der 56 Landtagssitze und verlor dadurch ihre absolute Mandatsmehrheit, wobei sie gegenüber der Landtagswahl 1986 vier Mandate verlor. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) verlor ein Mandat und stellte nach der Wahl 21 Landtagsabgeordnete, die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) konnte sich um sieben Mandate auf insgesamt neun Mandate steigern. Die Grünen (GRÜNE) verfehlten hingegen den Wiedereinzug in den Landtag.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-9011-1105-0.

12